Vysoký är ett berg i Tjeckien.   Det ligger i regionen Plzeň, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Prag. Toppen på Vysoký är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Vysoký är huvudsakligen kuperad, men åt nordost är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Vysoký. Runt Vysoký är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Sušice,  km nordväst om Vysoký. I omgivningarna runt Vysoký växer i huvudsak blandskog. 

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Plzeň (region)
Berg i Tjeckien 500 meter över havet eller högre